Boris Dmitrievič Pankin – politico e scrittore kirghiso
 Nikolaj Pankin – nuotatore sovietico
 Stuart Pankin – attore statunitense